Eudes-Deslongchamps ist der Nachname von:
Eugène Eudes-Deslongchamps (1830–1889), französischer Paläontologe
Jacques-Amand Eudes-Deslongchamps (1794–1867), französischer Paläontologe